|}
Die Bahnstrecke Odessa–Basarabeasca ist eine Hauptbahn in der Ukraine und Republik Moldau. Sie verläuft von Odessa im Süden der Ukraine durch den ukrainischen Teil Bessarabiens nach Basarabeasca in Südmoldawien, wo sie an die moldauische Bahnstrecke Galați–Bender anschließt. Die eingleisige und elektrifizierte Strecke ist in Breitspur (1.520 mm) ausgeführt. Der Betrieb von Odessa bis zur moldauischen Grenze wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Odeska Salisnyzja, durchgeführt, die anschließende Strecke über Grenze nach Moldau (Basarabeasca) wird von der Calea Ferată din Moldova betrieben.

Geschichte 
Der älteste Streckenteil ist das kurze Stück zwischen Odessa-Hauptbahnhof und dem Abzweig Richtung Süden, dieser wurde bereits 1865 eröffnet.
Der Streckenteil zwischen Basarabeasca und Bilhorod-Dnistrowskyj wurde zwischen 1915 und 1916 durch die Russischen Südwestbahnen erbaut, um auch den südlichen Teil Bessarabiens bahntechnisch zu erschließen. Am 2. Januar 1916 wurde die Strecke vom damaligen Romanowka ins damalige Akkerman eröffnet, die Strecke wurde dann auch während des Ersten Weltkrieges über Eisenbahnfähren oder Pontonbrücken zur Überquerung des Dnister-Limans nach Odessa verlängert, hier gab es bereits eine Strecke nach Owidiopol, die einfach verlängert wurde. Die Strecke Odessa nach Owidiopol wurde ebenfalls 1916 eröffnet, es gab zwar bereits 1891 eine Gesellschaft, die diese Strecke bauen wollte, eine erteilte Konzession erlosch aber 1894 wieder. Nach 1918 wurden die Behelfsbrücken zerstört und der größte Teil der Strecke bis nach Bugaz (heute Satoka) kam zum Königreich Rumänien, der Streckenteil wurde wie viele weitere in den Jahren 1921 bis 1923 auf Normalspur mit 1435 mm Spurweite umgebaut, nach der Annexion durch die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke dann wieder zurückgespurt. Nachdem bereits 1940 mit dem Bau einer Holzbrücke über den Liman begonnen war, wurde diese 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion nicht mehr weitergebaut und erst nach 1945 wiederhergestellt.

Seit 1955 ist auch die Querung des Limans durch eine Hebebrücke (erbaut vom 25. Dezember 1953 bis zum 5. Dezember 1955) und somit ohne die Nutzung von Fährschiffen möglich, 1973 wurde die Strecke zwischen Odessa und Karolino-Buhas elektrifiziert, 1974 die Verlängerung nach Bilhorod-Dnistrowskyj. Von 1997 bis 2022 war die Strecke zwischen Beresyne und Basarabeasca unterbrochen. Der Wiederaufbau umfasste 22 km auf ukrainischer und 1,2 km auf moldauischer Seite. Dadurch ist die Umgehung Transnistriens möglich und die Donauhäfen Ismajil, Reni und Galați können im Güterverkehr wieder erreicht werden.

Galerie

Weblinks 
 Bilder zur Teilstrecke Odessa-Holowna–Odessa-Sastawa
 Bilder zur Teilstrecke Odessa-Sastawa–Arzys
 Bilder zur Teilstrecke Arzys–Beresyne

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke in der Republik Moldau
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke OdessaBasarabeasca
Rajon Basarabeasca
Verkehr (Odessa)